Aigues-Vives peut faire référence à quatre communes françaises :

 Aigues-Vives, dans l'Ariège ;
 Aigues-Vives, dans l'Aude ;
 Aigues-Vives, dans le Gard ;
 Aigues-Vives, dans l'Hérault.

Voir aussi 
 Ayguesvives, commune française de la Haute-Garonne
 Aiguaviva, commune espagnole de Catalogne
 Aigües Vives, nom d'un monastère en Espagne près de Valence
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France